Ульва () — род морских зелёных водорослей семейства . Распространены в морях умеренного и субтропического пояса. Многие виды съедобны, известны под названием «морской салат».

Ботаническое описание 
Многоклеточное ярко-зелёное слоевище этой водоросли пластинчатое, может быть цельное, рассечённое либо ветвистое. Длина таллома составляет в среднем 0,3—1,5 метра. В его структуре различают два ряда тесно прилегающих друг к другу клеток. В основании слоевища имеются крупные клетки с ризоидами, образующие подошву, посредством которой водоросль прикрепляется к подводному субстрату.

Размножение 
Возможен вегетативный и половой способы размножения данной водоросли. Часто из фрагментов организма появляется новое растение. От основания ульвы, точнее из её подошвы могут развиваться молодые растения. При половом процессе происходит слияние гамет из разных талломов. Жизненный цикл ульвы включает два поколения — гаметофит и спорофит, которые выглядят абсолютно одинаково и имеют сходное строение. Половое размножение может протекать как изогамия или гетерогамия.

Виды 
В род включают следующие виды:

 Ulva acanthophora (Kützing) Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, Stanhope & J.R. Waaland, 2003
 Ulva anandii Amjad & Shameel, 1993
 Ulva arasakii Chihara, 1969
 Ulva atroviridis Levring, 1938
 Ulva beytensis Thivy & Sharma, 1966
 Ulva bifrons Ardré, 1967
 Ulva brevistipita V.J. Chapman, 1956
 Ulva burmanica (Zeller) De Toni, 1889
 Ulva californica Wille, 1899
 Ulva chaetomorphoides (Børgesen) Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, M.J. Stanhope & J.R. Waaland, 2003
 Ulva clathrata (Roth) C. Agardh, 1811
 Ulva compressa Linnaeus, 1753
 Ulva conglobata Kjellman, 1897
 Ulva cornuta Lightfoot, 1777
 Ulva covelongensis V. Krishnamurthy & H. Joshi, 1969
 Ulva crassa V.J. Chapman, 1956
 Ulva crassimembrana (V.J. Chapman) Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, M.J. Stanhope & J.R. Waaland, 2003
 Ulva curvata (Kützing) De Toni, 1889
 Ulva denticulata P.J.L. Dangeard, 1959
 Ulva diaphana Hudson, 1778
 Ulva elegans Gayral, 1960
 Ulva enteromorpha Le Jolis, 1863
 Ulva erecta (Lyngbye) Fries
 Ulva expansa (Setchell) Setchell & N.L. Gardner, 1920
 Ulva fasciata Delile, 1813
 Ulva flexuosa Wulfen, 1803
 Ulva geminoidea V.J. Chapman, 1956
 Ulva gigantea (Kützing) Bliding, 1969
 Ulva grandis Saifullah & Nizamuddin, 1977
 Ulva hookeriana (Kützing) Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, M.J. Stanhope & J.R. Waaland
 Ulva hopkirkii (M’Calla ex Harvey) P. Crouan & H. Crouan
 Ulva howensis (A.H.S. Lucas) Kraft, 2007
 Ulva indica Roth, 1806
 Ulva intestinalis Linnaeus, 1753
 Ulva intestinaloides (R.P.T. Koeman & Hoek) Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, M.J. Stanhope & J.R. Waaland, 2003
 Ulva javanica N.L. Burman, 1768
 Ulva kylinii (Bliding) Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, M.J. Stanhope & J.R. Waaland, 2003
 Ulva lactuca Linnaeus, 1753
 Ulva laetevirens J.E. Areschoug, 1854
 Ulva laingii V.J. Chapman, 1956
 Ulva linearis P.J.L. Dangeard, 1957
 Ulva linza Linnaeus, 1753
 Ulva lippii Lamouroux
 Ulva litoralis Suhr ex Kützing
 Ulva littorea Suhr
 Ulva lobata (Kützing) Harvey, 1855
 Ulva marginata (J. Agardh) Le Jolis
 Ulva micrococca (Kützing) Gobi
 Ulva neapolitana Bliding, 1960
 Ulva nematoidea Bory de Saint-Vincent, 1828
 Ulva ohnoi Hiraoka & Shimada, 2004
 Ulva olivascens P.J.L. Dangeard
 Ulva pacifica Endlicher
 Ulva papenfussii Pham-Hoang Hô, 1969
 Ulva parva V.J. Chapman, 1956
 Ulva patengensis Salam & Khan, 1981
 Ulva percursa (C. Agardh) C. Agardh
 Ulva pertusa Kjellman, 1897
 Ulva phyllosa (V.J. Chapman) Papenfuss
 Ulva polyclada Kraft, 2007
 Ulva popenguinensis P.J.L. Dangeard, 1958
 Ulva porrifolia (S.G. Gmelin) J.F. Gmelin
 Ulva profunda W.R. Taylor, 1928
 Ulva prolifera O.F.Müller, 1778
 Ulva pseudocurvata Koeman & Hoek, 1981
 Ulva pseudolinza (R.P.T. Koeman & Hoek) Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, M.J. Stanhope & J.R. Waaland, 2003
 Ulva pulchra Jaasund, 1976
 Ulva quilonensis Sindhu & Panikkar, 1995
 Ulva radiata (J. Agardh) Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, M.J. Stanhope & J.R. Waaland, 2003
 Ulva ralfsii (Harvey) Le Jolis, 1863
 Ulva ranunculata Kraft & A.J.K. Millar, 2000
 Ulva reticulata Forsskål, 1775
 Ulva rhacodes (Holmes) Papenfuss, 1960
 Ulva rigida C. Agardh, 1823
 Ulva rotundata Bliding, 1968
 Ulva saifullahii Amjad & Shameel, 1993
 Ulva serrata A.P.de Candolle
 Ulva simplex (K.L. Vinogradova) Hayden, Blomster, Maggs, P.C. Silva, M.J. Stanhope & J.R. Waaland, 2003
 Ulva sorensenii V.J. Chapman, 1956
 Ulva spinulosa Okamura & Segawa, 1936
 Ulva stenophylla Setchell & N.L. Gardner, 1920
 Ulva sublittoralis Segawa, 1938
 Ulva subulata (Wulfen) Naccari
 Ulva taeniata (Setchell) Setchell & N.L. Gardner, 1920
 Ulva tanneri H.S. Hayden & J.R. Waaland, 2003
 Ulva tenera Kornmann & Sahling
 Ulva torta (Mertens) Trevisan, 1841
 Ulva tuberosa Palisot de Beauvois
 Ulva uncialis (Kützing) Montagne, 1850
 Ulva uncinata Mohr
 Ulva uncinata Mertens
 Ulva usneoides Bonnemaison
 Ulva utricularis (Roth) C. Agardh
 Ulva utriculosa C. Agardh
 Ulva uvoides Bory de Saint-Vincent
 Ulva ventricosa A.P.de Candolle

Примечания 

Ульвофициевые
Съедобные водоросли